Ма́рко Сканде́лла (; 23 февраля 1990, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Международные

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»